Seven Sinners – film muto statunitense del 1925 diretto da Lewis Milestone
Gli avventurieri di Londra (Seven Sinners) – film britannico del 1936 diretto da Albert de Courville
La taverna dei sette peccati (Seven Sinners) – film statunitense del 1940 diretto da Tay Garnett